Gonibregmatus är ett släkte av mångfotingar. Gonibregmatus ingår i familjen Gonibregmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jordkrypare
Gonibregmatus